A 53ª edição da Vuelta decorreu entre 5 a 27 de Setembro de 1998 entre as localidades de Córdoba e Madrid. A corrida foi composta por 22 etapas, num total de mais de 3774 km, com uma média de 40,262 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1998
1998 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1998